Ізраїль Достровський (іврит. ישראל דוֹסְטְרוֹבְסקי; нар. 29 листопада 1918, Одеса — пом. 28 вересня 2010, Ізраїль) — ізраїльський фізико-хімік.
 Яаков Дорі (Яків Достровський, 1899, Одеса, Херсонська губернія, Російська імперія — 1973) (іврит : יעקב דורי) — ізраїльський військовик українського походження.